Boye :

Littérature 
 Karin Boye (1900-1941), romancière et poétesse suédoise

Géographie 

 Xian de Boye,  district administratif de la province du Hebei en Chine
 Boye, cratère sur Vénus

Politique 
 Gouvernement Boye

Sport 
 John Boye (né en 1987), footballeur ghanéen

Homonymie de patronyme